Елена Клеониковна Ивочкина (род. 3 февраля 1953) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России (1993).

Биография 
Елена Ивочкина родилась 3 февраля 1953 года в Ленинграде.

В 1977 году окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина (художественный руководитель курса  А. И. Борисов).  По окончании училища была принята в труппу Театра имени Вахтангова, где служит и в настоящее время.

В кинематографе дебютировала в 1978 году в фильме режиссёра Витаутаса Жалакявичюса «Кентавры».

Муж - Воронцов Михаил Иванович (18.10.1934 - 25.03.2017), актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. 

Сын - Воронцов Федор  (род. 14 сентября 1985), актер театра им. Вахтангова.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (10 сентября 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Заслуженная артистка России (1993).

Работы в театре 
 1976 — «Лето в Ноане»; режиссёр  Август Ковальчик —  Огюстина родственница и воспитанница Жорж Санж 
 1982 — «Мистерия-Буфф»; режиссёр Евгений Симонов — Батрачка
 «Принцесса Турандот» режиссёр Рубен Симонов — Адельма
 1984 — «И дольше века длится день»; режиссёр  А.М. Мамбетов — Айзада
 1989 — «Дело»; режиссёр Пётр Фоменко — Лидочка
 1990 — «Дама без камелий»; режиссёр Роман Виктюк —  Мона
 1991 — «Государь ты наш, батюшка; режиссёр Пётр Фоменко — Марья Алексеевна, царевна
 1994 — «Я тебя больше не знаю, милый» — Роза
 «Варвары» — Анна Федоровна
 1983 — «Будьте здоровы» режиссёр  Владимир Шлезингер  — Вивиан Буасьер
 1997 — «За двумя зайцами...»; режиссёр Александр Горбань  — Устя, кумушка 
 2000 — «Дядюшкин сон»; режиссёр Владимир Иванов — Настасья Петровна Зяблова
 2003 — «Фредерик, или Бульвар Преступлений»; режиссёр  Николай Пинигин  — Мадемуазель Жорж
 2013 — «Женитьба»; режиссёр Сергей Кутасов — Фекла Ивановна
 2011 — «Пристань»; режиссёр Римас Туминас — странница
 2016 — «Мнимый больной»; режиссёр Сильвиу Пуркарете — Господин Пургон
 2017 — «Вечер шутов»; режиссёр Екатерина Симонова — артистка цирка
 2017 — «Стефан Цвейг. Новеллы» — Жена коллекционера («Незримая коллекция»)
 2018 — «Юбилей»; режиссёр Илья Шиловский  — Юля
 2019 — «Баба Шанель»; режиссёр Николай Коляда — Капитолина Петровна
 2021 — «Театр»; режиссёр Ольга Субботина — Эви, служанка
 2021 — «Война и мир»; режиссёр Римас Туминас — Марья Игнатьевна Перонская

Фильмография 
  —« Кентавры»; режиссёр Витаутас Жалакявичюс — Анна-Мария
  —« Кузнечик»; режиссёр Борис Григорьев —  Рита
  — «Лето в Ноане»; режиссёр Аугуст Ковальчик — Огюстина
  —« Эмиссар заграничного центра»; режиссёр Василе Брескану — Нина Сергеевна Лохвицкая
  —« Осенняя история»; режиссёр Инесса Селезнева — Маргарита Константиновна Садовская
  —« Особо опасные…»; режиссёр Суламбек Мамилов  — Клембовская Виктория
  — «Братья Рико»; режиссёр Геннадий Иванов — Моника
  — «Про Ивана-Не-Великана» — душа Ивы
  —« Танкодром»;  режиссёр Владимир Довгань — Юлия Константиновна Кулешова, жена Игоря
  — «Мистерия-Буфф» — батрачка
  —« Солнечный ветер» — Дарья Яковлевна, медсестра, жена Званцева
  — «Потоп»; режиссёр Евгений Симонов — Лиззи
  — «Сирано де Бержерак»; режиссёр Сергей Евлахишвили  — Дуэнья Роксаны
  —« Тайна «Чёрных дроздов»; режиссёр Вадим Дербенев — Элейн Фортескью
  — «Предел возможного»; режиссёр Павел Коган — Людмила Владимировна
  —« Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»; режиссёр Александр Орлов — эпизод
  —« Последняя дорога»; режиссёр Леонид Менакер — Екатерина Гончарова
  — «Машенька»; режиссёр  Тамара Павлюченко— эпизод
  — «Мартовские иды»; режиссёр Аркадий Кац — Клодия
  —«За двумя зайцами»; режиссёр Александр Горбань — Устя, кумушка
  — «Уличённая ласточка»; режиссёр Анна Шишко

Примечания

Ссылки 
 Театр им. Вахтангова. Елена Ивочкина
 Kinopoisk: Елена Ивочкина
 IMDb Yelena Ivochkina
 IMDb Elena Ivochkina

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова